Atomgesetze bestehen in:
 der Bundesrepublik Deutschland, siehe Atomgesetz (Deutschland)
 Österreich, siehe Bundesverfassungsgesetz für ein atomfreies Österreich
 der Schweiz, siehe Atomgesetz (Schweiz)